Именем Михаила Миля названы ряд улиц в городах России.

 Улица Авиаконструктора Миля — улица в Москве.
 Улица Михаила Миля — улица в Казани.
 Улица Михаила Миля — улица в Улан-Удэ.